Savages (1972), een film uit 1972
 Savages (1974), een televisiefilm uit 1974
 Savages (2012), een Amerikaanse misdaadfilm uit 2012
 Savages (band), een Britse band
 Savages (Soulfly), een muziekalbum
 Savages (single), een muzieknummer uit 2008
 The Savages, een Amerikaanse film uit 2007